El Partit Popular Liberal (suec: Liberalerna) és un partit polític liberal suec. Defensa el Social-liberalisme i és part de l'aliança de govern de centredreta Aliança per Suècia, que va obtenir la majoria de vots a les eleccions legislatives sueques de 2006. Actualment és el quart partit més gran del país. La seva branca juvenil és la Joventut Liberal de Suècia.

Líders del partit

Enllaços externs 

 Liberalerna Web oficial

Partits polítics de Suècia
Partits polítics liberals